Теодор Барт — имя и фамилия.

Известные носители:
 Барт, Теодор (1849—1909) — германский юрист, политик, издатель и редактор.
  (1875—1949) — немецкий художник-иллюстратор.